{{Titre mis en forme|Saison 1 d}}
Cet article présente la première saison de l'émission de téléréalité de compétition de tatouage '' diffusée sur la chaine américaine Spike.

Elle suit les vies de dix artistes tatoueurs en compétition les uns contre les autres. À chaque émission, un artiste est éliminé jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Ce dernier gagne le titre d'Ink Master et . Le show est présenté par le guitariste de Jane's Addiction, Dave Navarro. Les autres juges sont  (ancien membre du casting de Miami Ink), et Oliver Peck.

Le gagnant de cette saison est Shane O'Neill originaire de Middletown dans le Delaware.

 Format 
Les épisodes commencent avec un "défi Flash" une tache qui n'a habituellement pas de rapport avec le tatouage lui-même, mais les participants utilisent des techniques en rapports avec le tatouage d'une manière inhabituelle. La plupart du temps les techniques mise en avant dans le "défi Flash" sont utilisés dans "l'épreuve éliminatoire". Le gagnant du "défi Flash" peut choisir le modèle qu'il voudra tatouer durant "l'épreuve éliminatoire", alors que les autres participants sont tirés au sort par les modèles. Les participants rencontrent ensuite leur modèle pour voir avec eux ce qu'ils veulent se faire tatouer. Le lendemain ils ont un long moment pour tatouer (environ 6 heures dans la plupart des épisodes). À la fin de l'épreuve, le jury critique les tatouages et désignent les meilleurs tatoueurs et les pires. À la suite de la désignation des pires, un d'entre eux est éliminé de la compétition.

 Participants et Résultats 

Credit Order: Shane, Al Fliction, Léa, James, B-TAT, Josh, Tommy, Jeremy, Heather, Bili# Âge au moment de la compétition
► Le participant a gagné le défi Flash
 Le participant a gagné la compétition et le titre d'Ink Master. 
 Le participant a été second de Ink Master. 
 Le participant a été éliminé de la compétition.
 Le participant a réalisé le meilleur tatouage de la semaine.
 Le participant a reçu une mention honorable.
 Le participant était considéré comme étant dans le top.
 Le participant faisait partie des 3 pires tatoueurs de la semaine.

 Épisodes 

 Épisode 1: Viande fraîche Défi Flash : Josh Woods*
Épreuve éliminatoire : Recouvrement
Meilleur tatouage : Tommy Helm
Pires tatouages : Brian "B-TAT" Robinson & Jeremy Miller
Éliminé : Brian "B-TAT" Robinson - Même si Jeremy n'a pas fini son tatouage, il était techniquement solide. Le tatouage de B-Tat's était trop sommaire pour montrer les techniques nécessaires pour continuer.

Épisode 2: Tatouage de tête rafistolée 

Défi Flash : Bili Vegas
Épreuve éliminatoire : Tatouage tribal
Meilleur tatouage : James Vaughn
Pires tatouages : Al Fliction, Léa Vendetta & Jeremy Miller
Éliminé : Jeremy Miller - Pour ne pas avoir fait un seul tatouage clair par le passé et se trouver trop d'excuses pour ses pauvres tatouages.

Épisode 3: Pasties and a Camel Toe 

Défi Flash : Al Fliction
Épreuve éliminatoire : Black and Grey
Meilleur tatouage : Shane O'Neill
Pires tatouages : Al Fliction, Bili Vegas & Josh Woods
Éliminé : Al Fliction - Malgré un bon concert et des aptitudes artistiques les juges ont senti le manque d'aptitude technique d'Al nécessaire pour gagner.

Épisode 4: Ink Disaster Piece 

Défi flash : Josh Woods
Épreuve éliminatoire : Photo réalisme
Meilleur tatouage : Léa Vendetta
Pires tatouages : Bili Vegas, Heather Sinn & Josh Woods
Éliminé : Heather Sinn - Pour l'execution très pauvre de son tatouage et pour avoir globalement des performances médiocres.

Épisode 5: Game On 

Défi Flash : Shane O'Neill
Épreuve éliminatoire : Traditionnel américain
Meilleur tatouage : Josh Woods
Pires tatouages : Bili Vegas & Léa Vendetta
Éliminé : Bili Vegas - Pour avoir été 3 fois dans les pires tatouages, pour se trouver trop d'excuses pour les pauvres aptitudes techniques de son traditionnel américain et pour ne pas accepter la responsabilité de ses erreurs.

Épisode 6: Erreurs permanentes 

Défi Flash : Tommy Helm
Épreuve éliminatoire : Pin-up
Meilleur tatouage : Shane O'Neill
Pires tatouages : James Vaughn, Léa Vendetta & Tommy Helm
Éliminé : Léa Vendetta - Pour avoir manqué les mains de sa pin-up, manqué de contrôler les proportions et ne pas être aussi préparée que les autres artistes.

Épisode 7: Picture Imperfect 

Défi Flash : Shane O'Neill
Épreuve éliminatoire : Portrait
Meilleur tatouage : Shane O'Neill
Pires tatouages : James Vaughn & Josh Woods
Éliminé : Josh Woods - Pour ne pas avoir l'expérience adéquate en dehors de son style favori, et la piètre execution de son tatouage de portrait - alors qu'il a de bonnes performances globales.

Épisode 8: Ink Master révélation 

Les trois derniers se départagent dans un marathon de tatouage de 18 heures. Le gagnant d'Ink Master a été révélé.

3 derniers : James Vaughn, Shane O'Neill & Tommy Helm
Épreuve éliminatoire : Tatouage de 12 heures, and tatouage de 6 heures
Ink Master : Shane O'Neill

Chris Nuñez a déclaré que la pin up de Tommy Helm était le meilleur tatouage de la saison. Tommy a choisi une pin up pour montrer au jury qu'il était capable de faire une belle pin up avec des mains parfaites et un visage parfait. Oliver Peck a aussi mentionné qu'il a senti que le tatouage de 12 heures de Tommy était son tatouage le plus "bad ass".

Références 

Inkmaster1